DWU steht für:
 Bahnhof Wülknitz (DS100-Code), Bahnhof an der Bahnstrecke Zeithain–Elsterwerda

dwu steht für:
 Dhuwal (Einzelsprache) (ISO-639-3-Code), Einzelsprache innerhalb des Dhuwal-Dialektkontinuums mehrerer Sprachvarietäten innerhalb der Yolŋu-Sprachen (Macro-Pama–Nyungan-Sprachfamilie innerhalb der Australischen Sprachen) im Norden von Northern Territory, Australien

Abkürzung